CII est un sigle composé des trois lettres C, I et I qui peut faire référence à :
 Compagnie internationale pour l'informatique, une entreprise informatique ;
 Chaîne française d'information internationale, un ancien nom de la chaîne de télévision France 24 ;
 Conseil international des infirmières, un organisme de standardisation des soins infirmiers ;
 Conseil des infirmières et des infirmiers, une structure légale dans chaque hôpitaux pour améliorer les soins infirmiers ;
 Crédit d’impôt innovation ;
 Crédit d'impôt intéressement.

CII est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport turc, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 102, en nombres romains.